Jméno a příjmení František Dušek má více nositelů:

 František Dušek (1780–1844) – český kantor a hudební skladatel, bývá zaměňován s Františkem Xaverem Duškem
 František Dušek (politik) – český politik, starosta Tábora, poslanec Říšského sněmu 1848–1849
 František Xaver Dušek (1731–1799) – český hudební skladatel a pedagog